(1520? -1580?) — італійський органіст і композитор.
 Беніта Валенте (нар. 1934) — американська співачка, сопрано.
  (1855—1921) — італійський композитор і пісняр.
 Катерина Валенте (нар. 1931) — франко-італійська співачка, танцівниця, гітаристка та акторка.
  (нар. 1969) — бразилський бігун на середні дистанції.
  (1897—1977) — італійська художниця, співачка та відомий музичний клоун. Вона була матір'ю Катерини Валенте і .
 Нуну Валенте (нар. 1974) — португальський футболіст.

Ономастика 
  — ім'я італійської особи чоловічої статі.

Топоніміка 
  — муніципалітет у штаті Баїя, в Північно-східному регіоні Бразилії.

Сторінки зі списками осіб з однаковим прізвищем